Altwasser steht generisch für:

 Altwasser (Fluss), vom Fließgewässer abgeschnittener Flussarm

Altwasser heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden und Orte:
 Stará Voda (Gelnica), Gemeinde im Okres Gelnica, Slowakei (deutscher Name)
 eine Ortschaft der Gemeinde Horčápsko, Tschechien (deutscher Name)
 Stará Voda u Chlumce nad Cidlinou, Gemeinde im Okres Hradec Králové, Tschechien (deutscher Name)
 Stará Voda u Mariánských Lázní, Gemeinde im Okres Cheb, Tschechien (deutscher Name)
 Stará Voda (Město Libavá), verlassener Ort im Okres Oloumouc, Tschechien (deutscher Name)
 eine Ortschaft der Gemeinde Světlá Hora, Tschechien (deutscher Name)
 Stary Zdrój, Stadtteil von Wałbrzych (Waldenburg), Polen (deutscher Name)

Gewässer:
 Altwasser (Brenz) – zwei Zuflüsse der Brenz im Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg:
 Altwasser (Brenz, Gerstetten), linker Zufluss bei Bindstein, Gemeinde Gerstetten
 Altwasser (Brenz, Herbrechtingen), linker Zufluss auf der Stadtgrenze von Herbrechtingen zu Giegen an der Brenz
 Altwasser (Donau): – drei Zuflüsse und ein Totarm der Donau; flussabwärts:
 Altwasser bei der Bleiche, Altarmschlinge mit dem Unterlauf des Riedgraben (Donau, Tuttlingen), linker Zufluss bei Bleiche, Stadt Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Rottenacker Altwasser, rechter Zufluss der Donau nach Munderkingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Altwasser Gronne, rechter Zufluss der Donau aus den Seen im Naturschutzgebiet Gronne beim Stadtteil Wiblingen, kreisfreies Ulm, Baden-Württemberg
 Altwasser Hirschhalde, oberer Schlingenteil der später Altwassergraben genannten Donau-Altschlinge gegenüber Gögglingen, kreisfreies Ulm, Baden-Württemberg; ohne offene Verbindung zur Donau
 Altwasser (Leopoldskanal) – siehe unten → Unteres Altwasser
 Altwasser (Mühlbach) – siehe unten → Altwasser im Steingrund
 Altwasser, auch Wiesenbach, deutsche Namen der Stará voda oder des Lazský potok, linker Zufluss der Oder bei Vojnovice auf dem Truppenübungsplatz Libavá, Bezirk Olmütz, Olmützer Region, Tschechien
 Altwasser (Rems), linke Seitenschlinge der Rems an der Kläranlage von Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Altwasser (Rhein), rechter Zufluss zum Oberrhein gleich nach dem Mannheimer Altrhein und rechter Abzweig von diesem in Mannheim, Baden-Württemberg
 Altwasser (Schussen) – siehe unten → Schussen Altwasser
 Altwasser (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz gegenüber der Wennenmühle, Markt Alerheim, Donau-Ries-Kreis, Bayern

 Altwasser Gronne – siehe oben → Altwasser (Donau)
 Altwasser Hirschhalde – siehe oben → Altwasser (Donau)
 Altwasser im Steingrund, linker Zufluss des „Scherzheimer“ Mühlbachs (zum Oberrhein im Mündungsbereich der Rench) nach Freistett, Stadt Rheinau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rottenacker Altwasser – siehe oben → Altwasser (Donau)
 Schussen Altwasser, rechte Nebenschlinge der Schussen im Eriskircher Ried bei Eriskirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Unteres Altwasser, linker Zufluss des Leopoldskanals bei Oberhausen, Gemeinde Rheinhausen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Altwasser bei der Bleiche, Landschaftsschutzgebiet in der Altarmschlinge des Riedgrabens bei Bleiche, Stadt Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Altwasser Goldscheuer, Naturschutzgebiet mit angrenzendem Landschaftsschutzgebiet um den Reezengraben bei Goldscheuer, Stadt Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Altwasser kann außerdem stehen für:
 Volker Altwasser (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Carl Tielsch Altwasser Porzellanmanufaktur

Siehe auch:
 Altwassergraben